Nikolay ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Winking-Nikolay (* 1944), deutsche Biologin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Michael Nikolay (* 1956), deutscher Geräteturner

Siehe auch: 
 Nicolai, Nikolai, Nicolaï, Nicolay, Nickolay